Gomphotaria pugnax — вид вымерших морских млекопитающих из семейства моржовые отряда хищных. Единственный вид рода Gomphotaria. Это был очень крупный морж, питавшийся моллюсками. Его окаменелости найдены вдоль побережья, ныне ставшего территорией Калифорнии, в слоях конца миоцена. У них было не два, а четыре клыка: по паре в верхней и нижней челюстях. Судя по износу клыков G. pugnax раздавливали ими раковины моллюсков, а не просто высасывали моллюсков из раковин, как это делают современные моржи. Телосложением эти звери больше напоминали морских львов, чем современных моржей.

Литература 
 Barnes, L. G. and R. E. Raschke. 1991. Gomphotaria pugnax, a new genus and species of Late Miocene Dusignathine Otariid Pinniped (Mammalia: Carnivora) from California. Natural History Museum of Los Angeles County, Contributions in Science 426:1—16.

Вымершие моржовые
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1991 году
†